Сан Фелипе Халапа де Дијаз има више значења:

 Општина Сан Фелипе Халапа де Дијаз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе Халапа де Дијаз (Сан Фелипе Халапа де Дијаз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику